Dieudonné de Laubier, commandant-aviateur mort au combat le  à Sedan. 
 Patrick de Laubier, universitaire français devenu prêtre 
 Lucien Laubier, biologiste et océanographe et universitaire français
 
Homonymie
Homonymie de patronyme